Białoruś
 Newel – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie pińskim, w sielsowiecie Chojno

 Niemcy
 Newel – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Trier-Saarburg

 Rosja
 Newel – miasto
 Newel – jezioro